Такмичење у скок мотком за жене на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 4. и 6. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу светске првакиње из 1999. у Севиљи одбранила је Стејси Драгила из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичарки из 21 земље.

 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 23. августа 2001. године.

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком пре почетка првенства (23. августа 2001), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2001.

Освајачи медаља

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. августа 2001. године У 08:45. Такмичарке су биле подељене у две групе по 15 такмичарки. Квалификациону норму за пласман у финале од 4,40 коју нико није прескочио, тако да су се у финале пласирале 12 према постигнутом резултату (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 6. августа 2001. године у 14:30.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном